Ланёва Гора — деревня в Краснопрудской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 4 км к северо-востоку от волостного центра Кирово и в 32 км к югу от города Пскова.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на начало 2001 года составляла 23 жителя.

История 
22 октября 1943 года партизаны из отряда под командованием Ивана Воробьёва устроили на краю деревни засаду на автоколонну 37-го полицейского батальона эстонских эсэсовцев. Была взорвана машина, погибло около 11 фашистов. Через пару часов из деревни Зайцево, где стояли фашисты, в Ланёву Гору пришли каратели 1-го и 3-го взводов 37-го полицейского батальона. Они расстреляли и сожгли на месте, в своих домах, 65 человек, из которых больше половины были дети. Согласно архивной справке в список погибших входили «3 ребенка грудного возраста, 29 детей в возрасте до 14 лет», не считая женщин.

В 1973 году прошёл показательный процесс в ДК Строителей Пскова, когда областной суд вынес приговор карателям из 37-го полицейского батальона. Суд завершил свою работу 13 июня 1973 года. Обвиняемые: Энн Оодла, Эрнст Пяхн, Иоханнес Алуоя и Август Кукк были приговорены к смертной казни; Кангур Бернхард … осужден на 15 лет лишения свободы, а Вальтер Кукк получил наказание сроком на 10 лет без ссылки и конфискации имущества. Приговор был приведен в исполнение 11 января 1974 года, кроме Оодла, который скончался в тюремной больнице от рака в декабре 1973 года. В начале 1990-х годов те, кто служил в эстонских карательных отрядах, обращались в правоохранительные органы с просьбой об их реабилитации, однако специальным решением прокуратуры Псковской области им было отказано.

До 31 декабря 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Москвинской волости.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района